KOW steht für:
 Ganzhou Huangjin Airport (IATA-Code), Flughafen von Ganzhou, Provinz Jiangxi der Volksrepublik China

KOW steht für:
 Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizient

kow steht für:
 Kugama (ISO-639-3-Code), Adamaua-Sprache in Nigeria

Abkürzung